Олександр Анатолійович Дубихвіст ( 12 лютого 1973, Дніпропетровськ) — український фінансист, банкір.

Директор Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку, член Правління Національного банку. Керівник Німецько-Українського фонду.

Біографія

Ранні роки. Освіта 

Народився 12 лютого 1973 року у Дніпропетровську. У 2001 році закінчив Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (спеціальність «Фінанси та кредит», кваліфікація «економіст»).

Кар'єра 

 Голова правління ЗАТ «Інвест-Кредит Банк».
 Заступник, перший заступник голови правління ВАТ «БТА Банк».
 Член правління, перший заступник голови правління ЗАТ «Терра Банк» (12 січня - 25 березня 2009).
 Голова правління ЗАТ «Терра Банк» (25 березня 2009 - 2010).
 Начальник управління ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (2010 - 2011).
 Директор Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку НБУ (з січня 2011).
 Член Правління НБУ (з 15 травня 2013 року).
 Керівник Німецько-Українського фонду.

Примітки

Посилання 

 Правління Національного банку України 
 Засади створення Німецько-Українського фонду

Українські фінансисти
Українські банкіри
Уродженці Дніпра
Випускники Харківського університету